

Geografia
 Blodgett – villaggio statunitense in Missouri
 Blodgett – località statunitense in Oregon

Persone 
 Cindy Blodgett – cestista statunitense
 Katharine Burr Blodgett – fisica statunitense
 Michael Blodgett – attore, scrittore e sceneggiatore statunitense
 Rufus Blodgett – politico statunitense